Шишкино — деревня в составе Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области.

Население 
По данным всероссийской переписи 2010 года, численность населения деревни составляла 18 человек (мужчины — 11, женщины — 7).

Известные уроженцы 
В деревне родился художник Кондрат Евдокимович Максимов.

Примечания 

Населённые пункты Уржумского района